La Liga Esperancina de Fútbol 2022 fue la nonagésima primera temporada de la Liga Esperancina de Fútbol. El torneo llevó el nombre de «Juan Bautista Zuber» en honor a dicho dirigente de Juventud de Esperanza que falleció el año anterior.

Luego de una temporada suspendida en 2020 y una temporada 2021 con Torneo Apertura, Clausura y Final Absoluta, la Liga Esperancina de Fútbol se volvió a disputar con el formato tradicional de las ediciones anteriores.

Consagró campeón al Club Central San Carlos, que logró de esta manera su duodécimo título. Se definió también la clasificación a la Copa Santa Fe 2023 y a la Copa Federación 2023.

Sistema de disputa

Primera fase 
Los 27 equipos participantes se dividieron en dos grupos de 14 y 13 integrantes cada uno, donde se enfrentarán en partidos de ida y vuelta en un sistema de todos contra todos. Los ocho primeros de cada zona clasificarán a la segunda fase para determinar al campeón.

Si al término de la fase dos o más equipos terminan empatados en puntos, se aplicarán los siguientes criterios de desempate:
 El mayor número de puntos obtenidos en los partidos entre los equipos en cuestión.
 La mayor cantidad de partidos ganados.
 La mayor diferencia de goles.
 El mayor número de goles a favor.
 Sorteo.

Segunda fase 
A partir de aquí, los dieciséis equipos clasificados disputarán una serie de eliminatorias a ida y vuelta, hasta consagrar al campeón.

La segunda fase estará compuesta por cuatro etapas: octavos, cuartos, semifinales y final. A los fines de establecer las llaves de la primera etapa, los dieciséis equipos serán ordenados en una tabla (numerados del 1 al 16 de acuerdo con su desempeño en la primera fase), enfrentándose en octavos de final el 1.º de la Zona Norte con el 8.º de la Zona Sur, el 2.º de la Zona Norte con el 7.º de la Zona Sur, el 3.º de la Zona Norte con el 6.º de la Zona Sur, y así sucesivamente. Durante todo el desarrollo de las fases finales, el equipo que ostentara menor número de orden que su rival de turno ejercerá la localía en el partido de vuelta.

En los octavos y cuartos de final en caso de empate se aplicará ventaja deportiva para aquellos equipos que estén mejor posicionados en la tabla. En semifinales y en la final en caso de igualdad en el global se llevará a cabo una definición por penales.

Equipos participantes

Distribución geográfica de los equipos

Primera fase

Zona Norte

Zona Sur

Segunda fase

Clasificación para las fases finales

Cuadro de desarrollo 

Nota: En cada llave, el equipo con el menor número de orden y que ocupa la primera línea es el que define la serie como local.

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio oficial de la Liga Esperancina de Fútbol.

Liga Esperancina de Fútbol
Fútbol en Argentina en 2022